The Best of Me (film), een Amerikaanse romantische dramafilm uit 2014 onder regie van Michael Hoffman
 The Best of Me (album van Bryan Adams), een album uit 1999 van de Canadese zanger Bryan Adams
 The Best of Me (single van Bryan Adams), een single uit 1999 van de Canadese zanger Bryan Adams
 The Best of Me (Yolanda Adams), een album uit 2007 van de Amerikaanse zangeres Yolanda Adams
 The Best of Me (Andrea Martin), een album uit 1998 van de Amerikaanse zangeres Andrea Martin
 The Best of Me (Chrisette Michele), een single uit 2007 van de Amerikaanse zangeres Chrisette Michele
 The Best of Me (Mýa), een single uit 2000 van de Amerikaanse zangeres Mýa
 The Best of Me (David Foster), een nummer van David Foster, dat met name bekend is door de coverversie van Cliff Richard